Jadinär ett franskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Adolphe Jadin (1794–1867), fransk journalist och dramatiker
 Charles Jadin (1849–1922), fransk målare 
 Fernand Jadin (1862–1944), fransk botanist
 Georges Jadin (1771–omkring 1813), fransk tonsättare
 Hyacinthe Jadin (1776–1800), fransk tonsättare 
 Jean-Baptiste Jadin (1744–omkring 1790), fransk violinist och tonsättare
 Louis Jadin, flera personer
 Louis-Emmanuel Jadin (1768–1853), fransk tonsättare och pianist
 Louis Godefroy Jadin (1805–1882), fransk djur- och landskapsmålare

Franska efternamn